Kllokot kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Klokot (kommunhuvudort), 
 Komuna e Kllokotit, kommun,